Beauvoir (Mancha)
 Beauvoir (Oise)
 Beauvoir (Seine-et-Marne)
 Beauvoir (Yonne)
 Ponticocastro

Desambiguações de topônimos